Завала — топоним
 Завала (Болгария) — деревня в общине Брезник, Перникская область Болгария
 Завала (Босния и Герцеговина) — деревня в Боснии и Герцеговине, находится близ пещеры Ветреница.
 Завала (Мозамбик)
 Завала (Черногория) — полуостров в Черногории, между Будвой и Бечичи.
 Монастырь Завала — монастырь в Боснии и Герцеговине.